

Codici 
 HAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haycock, Stati Uniti d'America

Geografia
Hay – città del Nuovo Galles del Sud, Australia
Hay – fiume dell'Alberta, Canada
Hay – township della Contea di Gladwin, Michigan, Stati Uniti d'America
Hay-on-Wye – villaggio del Galles, Regno Unito

Persone
Arthur Hay – militare e ornitologo scozzese
Bill Hay – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo canadese
Bruce Hay – allenatore di rugby a 15 ed ex rugbista a 15 internazionale scozzese
Colin Hay – cantante e musicista australiano, di origine britannica
Colin Hay – politologo e docente universitario britannico
Danny Hay – ex calciatore neozelandese
David Hay – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Elizabeth Hay – scrittrice canadese
Elizabeth Hay, duchessa di Wellington – nobildonna britannica
Garry Hay – ex calciatore scozzese
George Hay, I conte di Kinnoull – nobile e politico scozzese
George Hay, VIII marchese di Tweeddale – nobile e ufficiale scozzese
Harry Hay – avvocato, insegnante e attivista inglese naturalizzato statunitense
Henry Hay – nuotatore australiano
James Hay, I conte di Carlisle – nobile britannico
James Hay, XV conte di Erroll – nobile scozzese
John Hay – politico, diplomatico e giornalista statunitense
John Hay, I marchese di Tweeddale – nobile scozzese
John Hay, II marchese di Tweeddale – nobile scozzese
Josslyn Hay, XXII conte di Erroll – nobile scozzese
Louise Hay – scrittrice statunitense
Robert Hay – esploratore, antiquario ed egittologo britannico
Roy Hay – chitarrista e tastierista britannico
Thomas Hay – politico scozzese
Will Hay – attore, comico e regista britannico

Altro
3125 Hay – asteroide della fascia principale
Clan Hay – clan scozzese